Brodek ist der Name mehrerer Orte in Tschechien 

 Brodek u Konice (Deutsch Brodek), Gemeinde im Okres Prostějov
 Brodek u Prostějova (Prödlitz), Gemeinde im Okres Prostějov
 Brodek u Přerova (Brodek), Minderstadt im Okres Přerov
 Brodek, Ortsteil von Dětenice, Okres Jičín 

Brodek ist der Familienname folgender Personen: 
 Paul Brodek (1884–1942), deutscher Politiker